Hobbs ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Quaife-Hobbs (* 1991), britischer Automobilrennfahrer
 Aleia Hobbs (* 1996), US-amerikanische Sprinterin
 Alfred Charles Hobbs (1812–1891), US-amerikanischer Schließer
 Allen Hobbs (1899–1960), US-amerikanischer Politiker
 Anne Hobbs (* 1959), britische Tennisspielerin
 Becky Hobbs (* 1950), US-amerikanische Country-Sängerin
 Braydon Hobbs (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler
 Chelsea Hobbs (* 1985), kanadische Schauspielerin
 David Hobbs (* 1939), englischer Autorennfahrer
 Fern Hobbs (1883–1964), US-amerikanische Sekretärin
 Franklin Hobbs (* 1947), US-amerikanischer Ruderer
 Helen Hobbs (* 1952), US-amerikanische Genetikerin
 Horace E. Hobbs (1899–1999), US-amerikanischer Politiker
 Horton H. Hobbs (1914–1994), US-amerikanischer Zoologe
 
 Jim Hobbs (* ≈1968), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Jock Hobbs (1960–2012), neuseeländischer Rugbyspieler

 Katie Hobbs (* 1969), US-amerikanische Politikerin
 Leland Hobbs (1892–1966), US-amerikanischer General
 Lou Hobbs (1941–2007), US-amerikanischer Rockabilly-Sänger, Gitarrist, Musikproduzent und TV-Moderator
 
 Richard Hobbs (* 1951), britischer Soziologe und Kriminologe
 Ronald Hobbs (1923–2006), britischer Bauingenieur
 Roy Hobbs (* 1989), singapurische Tennisspieler
 Sam Hobbs (1887–1952), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker
 William Hobbs (1949–2020), US-amerikanischer Ruderer
 William Herbert Hobbs (1864–1952), US-amerikanischer Geologe
 Zoe Hobbs (* 1997), neuseeländische Sprinterin

Hobbs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hobbs (Indiana)
 Hobbs (Kentucky)
 Hobbs (Maryland)
 Hobbs (New Mexico)

Siehe auch:
 Hobbes (Begriffsklärung)
 Hobbs’sches Öffnungsverfahren
 Mr. Hobbs macht Ferien
 Hobbs-Gletscher
 Hobbs-Inseln, Inselgruppe vor der Küste des Mac-Robertson-Lands, Antarktika
 Hobbs-Küste, Küstenabschnitt des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 Hobbs Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Hobbs Point, Landspitze der Brooklyn-Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Hobbs Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Hobbs Stream, Schmelzwasserfluss im Viktorialand, Antarktika
 Mount Hobbs, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Hobbs Bank
 Hobbs Pool
 Hops